Архида́м () — имя нескольких спартанских царей из династии Эврипонтидов:

 Архидам I — царь Спарты (правил в VII веке до н. э.)
 Архидам II — царь Спарты (правил в 469—427 годах до н. э.) и полководец второй половины V века до н. э.
 Архидам III — царь Спарты (правил в 360—338 годах до н. э.)
 Архидам IV — царь Спарты (правил в 305—275 годах до н. э.)
 Архидам V — царь Спарты (правил в 228—227 годах до н. э.)